Arabella Koller (* 31. August 2000) ist eine österreichische Tennisspielerin.

Karriere 
Koller spielt vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie aber bislang noch keinen Titel erreichen konnte.

2018 wurde Arabella Koller Staatsmeisterin im Doppel.

Weltranglistenpositionen am Saisonende

Weblinks 
 
 
 
 Spielerporträt Arabella Koller STV
 Beiträge zum Thema Arabella Koller auf meinbezirk.at

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Österreich)
Sportler (Steiermark)
Österreicher
Geboren 2000
Frau